McGarry ist der Familienname folgender Personen:

 Bill McGarry (1927–2005), englischer Fußballspieler und -trainer
 Kate McGarry (* 1970), amerikanische Jazzsängerin
 Kirsten McGarry (* 1985), irische Skirennläuferin und Skicrosserin
 Mary Anne McGarry (* im 20. Jahrhundert), irisch-amerikanische Schauspielerin
 Natalie McGarry (* 1981), schottische Politikerin
 Steven McGarry (* 1979), schottischer Fußballspieler
 Tamsen McGarry (* 1985), irische Skirennläuferin 

McGarry ist der Name folgender Orte:

 McGarry (Ontario), kanadische Gemeinde im Timiskaming District, Provinz Ontario

Siehe auch:
 McCarry